Милунович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милунович, Лука (род. 1992) — сербский футболист.
 Милунович, Неманья (род. 1989) — сербский футболист, защитник клуба БАТЭ.
 Милунович, Мило (1897—1967) — черногорский живописец, создатель черногорской школы живописи первой половины XX века.